«Таунсвилл Файр» () — австралийская профессиональная женская баскетбольная команда, которая выступает  в женской национальной баскетбольной лиге (ЖНБЛ). Клуб базируется в городе Таунсвилл (штат Квинсленд).

Клуб был основан в 2001 году, сперва он не добивался больших успехов, однако в начале 2010-х годов «Таунсвилл» стал одной из доминирующих команд лиги во многом благодаря приходу в состав одной из лучших баскетболисток Австралии Сьюзи Баткович и главного тренера Криса Лукаса. «Таунсвилл Файр» шесть раз принимал участие в большом финале ЖНБЛ, одержав победу в 2015, 2016 и 2018 годах, а также проиграв в главной встрече сезона в 2013, 2014 и 2020 годах.

Участия в больших финалах ЖНБЛ 
Команда «Таунсвилл Файр» принимала участие в шести больших финалах ЖНБЛ, одержав победу в трёх из них.

Протокол сезонов ЖНБЛ

Статистика игроков

Текущий состав

Тренеры

Награды

Примечания

Ссылки 
 
 

Женские баскетбольные клубы Австралии
Клубы женской НБЛ
Спортивные клубы Квинсленда